Каморза — река в России, протекает по Уйскому району Челябинской области. Длина реки составляет 21 км.

Начинается между горами Ташьяр, Щипица, Истумбай и Хазина. Течёт в восточном направлении по безлесой местности. Устье реки находится в 389 км по правому берегу реки Уй около села Уйское. На реке имеется несколько прудов.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010500212111200000737.

Населённые пункты 
 Фоминский
 Воронино
 Уйское

Притоки 
 Сухая Каморза, левый, в 3,3 км от устья
 Крутой Лог, левый

Примечания 

Притоки Уя (притока Тобола)
Реки Уйского района